Sandtmann ist der Familienname folgender Personen:

 Horst Sandtmann (1923–1994), deutscher Architekt
 Julius Sandtmann (1826–1883), deutscher Kaufmann und Mitglied des Reichstages

Siehe auch
 Santmann